Марк Валерій Мессала ():

 Марк Валерій Мессала (80 — близько 14 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул-суфект 32 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала (? — ?) — політичний діяч Римської республіки, консул 161 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала (? — ?) — політичний діяч Римської республіки, консул 188 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Потіт (70 — 17 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул-суфект 29 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Мессалін (36 до н. е. — після 21 н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул 3 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Мессалін Барбат (11 до н. е. — 20/21 н. е.) — політичний діяч Римської імперії, консул 20 року н. е.
 Марк Валерій Корвін Мессала (64 до н. е. — 8 н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 31 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Нігер (104 до н. е. — 49 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 61 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Руф (101 до н. е. — після 26 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 53 року до н. е.
 Марк Валерій Мессала Корвін (25 — після 59 року) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 58 року н. е.
 Марк Валерій Мессала Барбат Аппіан (45 до н. е. — 12 до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 12 року до н. е.
 Марк Валерій Максим Мессала (? — після 209 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 226 року до н. е.